Granvelle ist der Familienname folgender Personen:

Antoine Perrenot de Granvelle (1517–1586), Kardinal, Minister und Kunstsammler (Sohn von Nicolas P. d. G.)
François Perrenot de Granvelle († 1606)
François Thomas Perrenot de Granvelle dit d’Oiselet (~1589–1629), auch Marquis François Thomas d'Oiselet, Prince de Cante-Croix, Franz Perrenot de Granvelle, Graf und Fürst von Cante-Croix genannt, (Erbe von Antoine P. d. G.)
Friedrich Perrenot de Granvelle (1536–1600), von Champagne, Gouverneur von Antwerpen (Sohn von Nicolas P. d. G.) 
Nicolas Perrenot de Granvelle (1484–1550), Staatsmann
Perronne Perrenot de Granvelle († ~1599), Baron de la Villeneuve
Thomas Perrenot de Granvelle (1521–1571), Baron de Granvelle, Graf von Cante-Croix, spanischer Gesandter in Paris und Wien (Sohn von Nicolas P. d. G.)

Granvelle ist der Name von zwei Gebäuden:
Palais Granvelle (Besançon)
Palais Granvelle (Bruxelles)

Grandvelle ist der Name einer Stadt:
 Grandvelle-et-le-Perrenot im französischen Département Haute-Saône

 Schreibweisen 
Für die Bezeichnung Granvelle werden auch die Schreibweisen Grandvelle, Grandevelle u. a. verwendet.
Für die Bezeichnung Cante-Croix werden auch die Schreibweisen Cantecroix, Cantecroy, Chontecroy, Contecroy u. a. verwendet.